SVG est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Scalable Vector Graphics, un format d'image vectorielle ;
 Saint-Vincent-et-les-Grenadines, un pays des Petites Antilles.

SVG est un code pouvant désigner :
 .